Kåge steht für:
 Kåge (Ort), Ortschaft in der schwedischen Provinz Västerbottens län

Personen:
 Ivar Kåge (1882–1951), schwedischer Schauspieler und Regisseur
 Lars Kåge (1915–1998), schwedischer Schauspieler und Sänger
 Wilhelm Kåge (1889–1960), schwedischer Künstler